Baška, (in italiano Bescanuova) – comune della Croazia nella regione litoraneo-montana
 Baška – comune della Repubblica Ceca nel distretto di Frýdek-Místek (Moravia Slesia)
 Baška – comune della Slovacchia nel distretto di Košice-okolie (Košice)